Zagoni (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina, BiH
 Zagoni (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac, BiH